Sergej Aleksandrovič Tarasov (1921-?) – cestista sovietico
 Sergej Tarasov – pianista russo
 Sergej Petrovič Tarasov (n. 1965) – biatleta russo
 Sergej Tarasov (n. 1983) – biatleta e fondista russo
 Sergej Tarasov (n. 1988) – snowboarder russo
 Sergej Tarasov (n. 1994) – fondista russo